Stadhuis van Nieuwpoort (Zuid-Holland)
 Stadhuis van Nieuwpoort (België)